Minkler est un patronyme qui désigne :
 Robert Alan "Bob" Minkler (1937-2015), ingénieur du son américain ;
 Michael "Mike" Minkler (1952-), ingénieur du son américain (neveu de Bob).

Toponyme 

 Minkler, une census-designated place située en Californie.

Homonymie de patronyme